47-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 24 сентября по 1 октября 2017 года в городе Сарасота, США. На чемпионате было разыграно 26 медалей. Лучший результат среди сборных показала Италия, на счету которой по итогам соревнований значилось по 3 медали каждого достоинства. Аналогичный результат по золотым медалям показали спортсмены из Новой Зеландии и Австралии, но они уступили итальянцам по количеству серебряных и бронзовых наград.

Общий медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Пара-гребля

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат на сайте Международной федерации академической гребли FISA

Чемпионаты мира по академической гребле
Спорт в США в 2017 году
Сентябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования во Флориде